Chongju pode se referir a:

 Chongju, uma cidade na província de Pyongan Sul, Coreia do Norte
 Cheongju, uma cidade na província de Chungcheong do Norte, Coreia do Sul
 Cheongju (vinho), uma variedade de vinho de arroz coreano

Desambiguações de topônimos